

Persone 
 Francesco Vairano (1944) – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano

Sport 
 Autodromo di Vairano – autodromo italiano situato a Vairano

Geografia

Italia 
 Vairano – ex comune ora frazione di Vidigulfo, comune nella provincia di Pavia (Lombardia)
 Vairano Patenora – comune nella provincia di Caserta (Campania)

Svizzera 
 Vairano – ex comune ora frazione di Gambarogno, comune nel distretto di Locarno (Canton Ticino)